Gerstenbergk ist der Name von

 Conrad Ludwig von Gerstenbergk (1759–1837), Amtmann und Landrichter in Camburg in Thüringen 
 Georg Friedrich von Gerstenbergk (1778–1838), Jurist, Schriftsteller und Kanzler in Sachsen-Weimar-Eisenach
 Marcus Gerstenbergk (auch Gerstenberger; 1563–1613), Kanzler in Sachsen

Siehe auch
 Gerstenberg